Regierung Tindemans steht für folgende Regierungen Belgiens:

 Regierung Tindemans I (1974)
 Regierung Tindemans II (1977 bis 1977)
 Regierung Tindemans III (1977)
 Regierung Tindemans IV (1977 bis 1978)